

Œuvres 

 Duck and Cover, court métrage de propagande américain sorti en 1952 ; 
 , album du groupe Mad Caddies sorti en 1998.

Autres 
 , groupe de rock expérimental allemand fondé en 1983 ;
 , groupe de rock sud-africain fondé en 2000.